Mai steht für:
 Mai, fünfter Monat des Jahres
 Mai (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Mai, Form des traditionellen japanischen Tanzes, siehe Nihon Buyō #Tanzformen (Buyō im weiteren Sinne)
 Mai, deutscher Titel einer Verserzählung von Karel Hynek Mácha (1836), siehe Máj

Geografie:
 Mai (Dorf), Dorf in Sanamxay, Laos
 Mai (Ilam), Stadt im Distrikt Ilam in Nepal
 Maidalen, Tal auf Südgeorgien im Südatlantik
 Maivatn, See auf Südgeorgien im Südatlantik
 Maiviken, Bucht Südgeorgiens im Südatlantik
 Mai Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik

MAI steht für:
 Kfz-Kennzeichen des ehemaligen niederbayerischen Landkreises Mainburg, heute Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen des Landkreises Kelheim
 Malmö AI, Malmö Allmänna Idrottsförening, schwedischer Sportverein
 Management Assistance Inc., Computerhersteller, siehe MAI Systems
 Manufacturers Association of Israel, siehe Herstellerverband Israels
 Mauritania Airlines International, mauretanische Fluggesellschaft, laut ICAO-Code
 Ministerium für Außenhandel und  Innerdeutschen Handel der DDR, siehe Ministerium für Innerdeutschen Handel, Außenhandel und Materialversorgung
 Montréal, arts interculturels
 Moskauer Staatliches Luftfahrtinstitut
 Multilaterales Abkommen über Investitionen, von der OECD geplant, aber nicht in Kraft getreten

Siehe auch:
 May (Begriffsklärung)
 Maj (Begriffsklärung)
 Mei (Begriffsklärung)
 Mey (Begriffsklärung)

MAI